A részt Marita Grabiak rendezte. 2006. augusztus 8-án mutatták be az amerikai Sci-Fi Channelen.

Történet

Spencer egy filmnézős estét szervezett lakókocsijában. Vendégül hívta dr. Fargot, Taggart-et, és Vincentet. A házimozi rendszer túl hangos volt, ezért Jo Lupo seriff helyettes elment, hogy halkítsák le. Jo felfigyel a filmre, (amiben földönkívüli lények le akarják igázni a Földet) ezért ő is végignézi. Miután mindenki elment, Spencert kétségkívül elrabolták az idegenek és következő nap visszatért a Földre. Egy gabonakör kellős közepén találtak rá. Eközben Arnold Faraday látogat a városba, aki az Eureka költségvetési bizottságától jött a kormány megbízásából. Amikor Stark bemutatja legújabb terveiket, és miután azok kudarcba fulladnak, a képviselő meggyőzőbb bizonyítékot akar: belépést az 5-ös részlegbe. Ezért Stark engedélyezi neki a hozzáférést.

A jel, ami paranoiát okoz egy infraszonikus jellel kommunikált a Global Dynamics műholdjával. Spencer a műhold jelét feltörte, hogy megnézhessék a filmet, mindezt teljes titokban tartva. Ennek eredményeként az emberek akik a filmet megnézték, a tesztalanyok, azaz a laboratóriumi csimpánzok helyett egy infraszonikus jel miatt magas szintű paranoiát idéz elő bennük. Jo és a többiek egy sorozatos idegenek elleni inváziót akar megakadályozni. Ezért a képviselőt visszafele menet Washingtonba elfogják, mert azt hiszik, hogy ő egy idegen. Azonban ezt csak a jel okozza. A képviselőt elhurcolják egy faházba. Stark a katonaságot is értesíti, azonban Jack időben megakadályozza, hogy bármi baj történjen.

1x04